Sinfonia tragica (Soul-Fire) – film del 1925 diretto da John S. Robertson
Sinfonia tragica (Symphonie eines Lebens) – film del 1943 diretto da Hans Bertram